Лине́йный кора́бль — название тяжелых артиллерийских военных кораблей, предназначенных для ведения боя в кильватерных колоннах:
 Линейный корабль (парусный) — парусное деревянное военное судно, водоизмещением от 500 до 5500 тонн, имевшее 2-3 ряда пушек в бортах.
 Линейный корабль — бронированный артиллерийский корабль XX века водоизмещением от 20 до 64 тысяч тонн. Именно к данным кораблям используется наименование линкор.